Le nom Davie peut désigner :
  Chantier Davie Canada Inc, le chantier maritime, à Lévis au Canada, 
 comté de Davie, en Caroline du Nord,
  Davie, une ville de Floride,
 Le vieux chantier maritime A.C. Davie à Lévis au Canada, et son fondateur Allison Davie.

Personnalités 
 Alan Davie (1920-2014), peintre et musicien britannique.
 Scott Davie (1940-), basketteur australien.
 Theodore Davie (1852-1898), homme politique et avocat britanno-colombien.